na Białorusi:
 Bubnówka w rejonie oktiabrskim obwodu homelskiego

na Ukrainie:
 Bubnówka na Pobereżu, w rejonie hajsyńskim obwodu winnickiego